El nombre Artajerjes puede referirse a:

Personajes históricos
Llevaron este nombre varios reyes de Persia de la dinastía aqueménida:
 Artajerjes I
 Artajerjes II Mnemón
 Artajerjes III Oco
 Artajerjes IV Arsés, hijo de Artajerjes III de Persia y su sucesor (338-336 a. C.).
 Besos, sátrapa de Bactriana bajo el reinado de Darío III Codomano, asesino del mismo y autoproclamado como Artajerjes V.

Música
La vida y hechos de Artajerjes I han dado origen a una serie de óperas que tienen por título Artaserse y que corresponden a los siguientes poetas y músicos:

Con libreto de Apostolo Zeno:
 Antonio Giannettini, Venecia (1705)
 Pietro Giuseppe Sandoni, Verona (1709)

Con libreto de Pietro Pariati:
 Giuseppe Maria Orlandini, Nápoles (1708)
 Attilio Ariosti, Londres (1724)

Con libreto de Francesco Silvani y tituladas Artaserse, re di Persia:
 Antonio Lotti, Nápoles (1713)
 Francesco Mancini, Nápoles (1713)

Con libreto de Pietro Metastasio:
 Artajerjes (Abos)
 Artajerjes (Alessandri)
 Artajerjes (Anfossi)
 Artajerjes (Arena)
 Artajerjes (Arne)
 Artajerjes (Bach)
 Artajerjes (Bernasconi)
 Artajerjes (Bertoni)
 Artajerjes (Bianchi)
 Artajerjes (Bishop)
 Artajerjes (Borghi)
 Artajerjes (Brivio)
 Artajerjes (Broschi)
 Artajerjes (Cimarosa)
 Artajerjes (Cocchi)
 Artajerjes (Ferrandini)
 Artajerjes (Galuppi)
 Artajerjes (Gasparini)
 Artajerjes (Giordani)
 Artajerjes (Gluck)
 Artajerjes (Graun)
 Artajerjes (Guglielmi)
 Artajerjes (Hasse)
 Artajerjes (Isouard)
 Artajerjes (Jommelli)
 Artajerjes (Lampugnani)
 Artajerjes (Maggiore)
 Artajerjes (Majo)
 Artajerjes (Manfredini)
 Artajerjes (Myslivecek)
 Artajerjes (Nicolini)
 Artajerjes (Pampani)
 Artajerjes (Piccinni)
 Artajerjes (Ponzo)
 Artajerjes (Porpora)
 Artajerjes (Rust)
 Artajerjes (Terradellas)
 Artajerjes (Vento)
 Artajerjes (Vinci)
 Artajerjes (Zannetti)
 Artajerjes (Zingarelli)

O bien algún otro compositor del siguiente anexo:

Anexo: Óperas tituladas "Artajerjes"